Алмак — село в Казбековском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Алмак со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено у подножья хребта Салатау, к югу от города Хасавюрт на правом берегу реки Акташ, рядом селом Буртунай, в 11 км к юго-западу от районного центра села Дылым.

История 
Название происходит от кумыкского: «Алмалы» — яблочный, но не исключена и вайнахская версия, где Алмак (Алмукхе) — «непокоренный» (вайнах.).

Версия М.-С. Саидова: лингвист аварского языка М.-С. Саидов приводит интересные сведения;.."Алмак основан примерно в XVI веке, это самый первый населённый пункт, основанный аварцами на территории, ранее принадлежавшей Эндирейским князьям. От прямой подати алмахцы были освобождены, так как поселились они в Салатавии по предложению кумыкских князей, чтобы они (горцы) служили им как вассалы, в противовес Тарковскому шамхалу, который склонял к себе койсубулинцев".

Версия А. М. Буцковского: в начале XIX в. русский исследователь А. М. Буцковский называет крупное общество Аух и перечисляет в нём чеченские села, среди которых фигурирует и Алмак ()

Знаток истории Алмака бывший партийный и хозяйственный деятель У. Умарасхабов в своих воспоминаниях писал, что село основали двое чеченцев из тейпов харачой и чунгурой, которые бежали сюда из-за кровной мести, и что большинство алмакских племён чеченского происхождения.

Бывший партийный, советский работник и краевед Расул Идрисов в своей книге «Салатавия — моя гордость», изданной в Махачкале в 2005 году на аварском языке пишет, что во время нападения Тимура на Алмак и героического сопротивления жителей села агрессору в нём жили чеченцы. По всероссийской переписи населения в 1812 году, пишет тот же автор, в Алмаке говорили на чеченском языке. Микротопоминика Алмака и его окрестностей чеченского происхождения.

Во время депортации чеченцев в 1944 году в Среднюю Азию часть жителей села была переселена в чеченские сёла Юрт-Аух (современный Калининаул) и Акташ-Аух (современный Ленинаул).

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Тухумы 
В селе проживают следующие тукхумы:
  (харачой),
  (чунгрой),
 ,
 ,
 .

Хозяйство 
В селе расположено крупнейшее на Кавказе оленеводческое хозяйство (бывший зверосовхоз). Оно занимается разведением пятнистых пантовых оленей и переработкой пантов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Село Алмак на сайте районной администрации

Населённые пункты Казбековского района
Муниципальные образования Казбековского района
Сельские поселения Дагестана